«Егор Булычов и другие» — художественный фильм, драма. Экранизация одноимённой пьесы М. Горького. Дебют Сергея Соловьева (тогда выпускника ВГИК) в полнометражном кино.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1917 году перед февральскими событиями в городе Костроме. Егор Булычов, богатый русский промышленник, тяжело заболел. Предчувствуя свою смерть и грядущие большие перемены в обществе, Булычов оглядывается на свою жизнь и сожалеет, что прожил её неправильно, не на той улице. Из последних сил Булычов спорит с чуждыми по духу людьми, которые его окружают — проворовавшимся управляющим Башкиным, духовным наставником попом Павлином. Между тем жизнь продолжается — семья и близкие умирающего постепенно начинают делить наследство, а дочь Булычова готовится к помолвке…

В ролях 
 Михаил Ульянов — Егор Булычов
 Майя Булгакова — Ксения, жена Булычова
 Зинаида Славина — Варвара, старшая дочь от Ксении
 Екатерина Васильева — Александра, младшая, побочная дочь
 Анатолий Ромашин — Андрей Звонцов, муж Варвары
 Римма Маркова — игуменья Меланья, сестра жены
 Нина Русланова — Глафира, горничная
 Ефим Копелян — Василий Достигаев, компаньон
 Валентина Шарыкина — Елизавета, жена Достигаева
 Елена Соловей — Антонина, дочь Достигаева
 Георгий Бурков — Алексей, сын Достигаева
 Юрий Назаров — Яков Лаптев, крестник Булычова
 Владимир Емельянов — Мокей Петрович Башкин, управляющий
 Лев Дуров — трубач Гаврила
 Леонид Иудов — Донат
 Евгений Стеблов — Степан Тятин, двоюродный брат Звонцова
 Евгений Тетерин — доктор
 Вячеслав Тихонов — поп Павлин
 Иван Лапиков — юродивый с цепями
 Вероника Васильева — эпизод
 Ольга Прохорова — эпизод

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр: Сергей Соловьёв
 Оператор: Леонид Калашников
 Художник: Александр Борисов
 Композитор: Исаак Шварц
 Художник по костюмам: Ганна Ганевская

Ссылки 
 «Егор Булычов и другие» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1971 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров